Craig Gentry ist der Name folgender Personen:

* Craig Gentry (Informatiker) (Craig B. Gentry; * 1972/1973), US-amerikanischer Informatiker und Kryptograph
 Craig Gentry (Baseballspieler) (Craig Alan Gentry; * 1983), US-amerikanischer Baseballspieler